Хосефина има више значења:

 Хосефина, Рестауранте (Хенерал Сепеда), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Хосефина (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Хосефина (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Хосефина, Гранха (Нумаран), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Хосефина (Плаја Висенте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику